Le Song Shan (嵩山) ou mont Song est l'une des cinq montagnes sacrées de Chine, située dans la province du Henan ;
 Le district de Songshan (松山) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.
 Le district de Songshan  est une subdivision administrative de la ville de Taipei.

Homonymie de toponyme